DEC, Dec ou dec podem significar:

 Depois da era comum
 Digital Equipment Corporation - empresa de computadores, comprada pela Compaq que por sua vez foi incorporada à Hewlett-Packard
 Sistema decimal - sistema de numeração de posição que utiliza a base dez.
 DEC - Código OACI/ICAO para o aeroporto de Decatur, Illinois.
Digital Equipment Corporation -

DEC - Departamento de Engenharia Civil da Universidade de Coimbra / local de eventos e estudos.

Desambiguações de siglas